Новак Ђоковић је шести рекордни пут освојио титулу. У финалу је победио Ендија Марија са 6:1, 7:5, 7:6(3). Овом победом изједначио се по броју титула на Отвореном првенству Аустралије са Ројем Емерсоном, са највише освојених титула у Опен ери.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Резултати турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2016.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно